Amos Kipruto
 Asbel Kipruto Kiprop
 Brimin Kipruto
 Conseslus Kipruto
 Vincent Kipruto
Patronyme kényan